En Pologne, Gilów peut désigner :

 Gilów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Gilów, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Gilów, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Gilów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.